Григорий Константинович Ходоровский (наст. Мороз-Ходоровский;  — 1 июля 1927) — украинский советский пианист, композитор и педагог.

Биография 
Родился в 1853 году на хуторе Кохновка, ныне в составе села Свечковка (Черкасская область).

В 1865—1869 годах учился в Лейпцигской консерватории (класс фортепиано И. Мошелеса и К. Райнеке, класс теории Гауптмана и Рихтера). В 1870—1872 годах учился в Петербургской консерватории (класс фортепиано Т. Лешетицкого; получил Большую серебряную медаль). Далее один сезон был хормейстером в Веймаре под наблюдением Ференца Листа.

В 1875—1894 годах вёл класс фортепиано в Киевском музыкальном училище Русского музыкального общества. С 1913 года — профессор Киевской консерватории. После революции жил и работал в Севастополе, где организовал народную консерваторию. Умер там же 1 июля 1927 года.

Автор ряда произведений для фортепиано («Украинская рапсодия»), романсов, обработок украинских народных песен под псевдонимом Константинов. Выступал как хоровой и симфонический дирижёр. Учащимися Ходоровского были в частности Степан Аббакумов, Климент Квитка, Лев Ревуцкий, Лео Сирота.

Примечания

Литература 
 . Словникова частина. — Т. 10.
  — С. 614—615.
  — С. 617.
  — С. 159.
 

Выпускники Лейпцигской высшей школы музыки и театра
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории